

Prénom 
 Numa Andoire, joueur de football français.
 Numa Auguez, artiste lyrique français.
 Numa Ayrinhac, artiste franco-argentin.
 Numa Baragnon, politicien français.
 Numa Boucoiran, peintre français du .
 Numa Broc, géographe français.
 Numa Charlier, officier belge.
 Numa Coste, peintre et journaliste français.
 Numa Droz, conseiller fédéral suisse.
 Numa Denis Fustel de Coulanges, historien français.
 Numa Gilly, homme politique français.
 Numa Hambursin auteur et critique d'art français.
 Numa Lavanchy footballeur suisse.
 Numa-Polydore Haëring, dit Numa, acteur français du .
 Numa Monnard, joueur de football suisse et meilleur buteur de la saison 1937/38.
 Numa Murard, sociologue français.
 Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome.
 Numa Sadoul, auteur, comédien, metteur en scène et spécialiste de la bande dessinée français.

Divers 
 Numa, une ville de l'Iowa aux États-Unis.
 Chutes de Numa, une chute d'eau sur la Vermilion River en Colombie-Britannique, au Canada.
 Numa Numa est un mème sur Internet basé sur une chanson du groupe moldave O-Zone.
 Numa est un espace de coworking situé à Paris depuis 2013, qui a succédé à La Cantine.
 NUMA (société), entreprise d'acteurs du numérique et acteur de l'innovation en Ile-de-France, nouveau nom de Silicon Sentier.

Sigle 
NUMA est un sigle, qui signifie :
 Non Uniform Memory Access, une architecture de système multiprocesseur en informatique.
 National Underwater and Marine Agency.
 Numerical Analysis and Applied Mathematics research group NUMA de l'université KU Leuven (Belgique). Il fait partie du département des sciences informatiques.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin